Сен-Приве́, Сен-Пріве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 45 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 491,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Приве на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Приве на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Приве на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Приве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Приве на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна